Tenisový turnaj ATP Grand Prix de Tennis de Lyon 2010 se konal ve dnech 26. – 31. října ve francouzském Montpellier v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 650 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Gaël Monfils (vítěz)
  Ivan Ljubičić (finále)
  John Isner (čtvrtfinále)
  Albert Montañés (semifinále)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  David Nalbandian (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (čtvrtfinále)
  Marc López /  Eduardo Schwank ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2010
Sport v Montpellieru